

Населені пункти та їхні частини
 Валевиці — село в гміні Тожим Суленцинського повіту Любуського воєводства
 Валевиці — село в гміні Беляви Ловицького повіту Лодзинського воєводства
 Валевиці — село в гміні Зелюв Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Валевиці — осада в гміні Беляви Ловицького повіту Лодзинського воєводства

Примітки